Бенгтсон — фамилия:

 Герман Бенгтсон — немецкий историк, специалист по древней истории, профессор и ректор Вюрцбургского университета.
 Джон Д. Бенгтсон — специалист по исторической и антропологической лингвистике.
 Джерри Бенгтсон — гондурасский футболист, нападающий.